Khâemouaset est un prénom égyptien de l'Égypte antique. Il est porté par :
 Khâemouaset, frère de  () ;
 Khâemouaset, fils de  et grand prêtre de Ptah () ;
 Khâemouaset, fils de  et grand prêtre de Ptah () ;
 Khâemouaset, chef des troupes de Koush, impliqué dans le complot contre  et dont le nom est rendu infamant en devenant Binemouaset (mauvais dans Thèbes) lors du procès ;
 Khâemouaset, vizir qui exerça ses fonctions sous le règne de  () ;
 Khâemouaset, fils du prince Iouwelot et petit-fils d' () ;
 Khâemouaset, chef des charpentiers du roi ().

 Khâemouaset ou la Loi de Maât est le premier volume de la série de bande dessinée « Sur les terres d'Horus », par Isabelle Dethan.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité